A Lazany vagy Lažany településnév jelentései:

Bajmóclazán szlovákiai község szlovák neve a Privigyei járásban
Lászka szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Lazány, Znióváralja szlovákiai község részének szlovák neve a Turócszentmártoni járásban